Джон Дрю:
 Джон Дрю (1827—1862) — ирландский и американский театральный актёр.
 Джон Дрю (род. 1950) — американский актёр, писатель и продюсер.
 Джон Дрю (1809—1957) — английский астроном.
 Джон Дрю (1883—1977) — американский бейсболист.
 Джон Дрю (1954—2022) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1974—1984 годах.
 Джон Дрю (1853—1927) — американский театральный актёр.
 Джон Дрю (род. 1948) — британский преподаватель, фальсификатор, продавец подделок картин известных мастеров.
 Джон Дрю (1865—1947) — австралийский политик.